Iris steht für:

 Iris (Vorname), weiblicher Vorname
 Iris (Mythologie), griechische Göttin
 Iris (Auge), Regenbogenhaut im Auge
 Iris, die Pflanzengattung der Schwertlilien
 Iris (Fangschrecken), eine Gattung der Fangschrecken
 Iris (Film), amerikanisch-britischer Spielfilm (2001)
 Iris – Rendezvous mit dem Tod, französischer Spielfilm (2016)
 Iris (Fernsehserie), südkoreanische Fernsehserie (2009)
 Iris (Automarke), ehemalige britische Automarke (1906–1925)
 Iris. Vierteljahresschrift für Frauenzimmer, literarische Zeitschrift (Düsseldorf und Berlin 1774–1778)
 Iris (Freiburg), literarisches Taschenbuch, zwischen 1802 und 1812 herausgegeben von Johann Georg Jacobi
 Iris. Unterhaltungsblatt für Freunde des Schönen und Nützlichen, literarische Zeitschrift (Frankfurt 1819–1828)
 Tropischer Sturm Iris, tropischer Sturm 1999 im Pazifik
 (7) Iris, Asteroid des Hauptgürtels
 Iris (Schiff, 1928), ehemaliges Fahrgastschiff in Deutschland
Wallyscar Iris, Automodell

Geographische Objekte:
 Iris, in der Antike ein Fluss in Pontus, siehe Yeşilırmak
 Iris (Kalifornien), Ort im Imperial County
 Iris (West Virginia), Ort im Ritchie County
 Iris Bay, Bucht Südgeorgiens im Südatlantik
 Iris Falls, Wasserfall im Yellowstone-Nationalpark

Musik:
 Iris (Oper), Oper von Pietro Mascagni (UA: 1898)
 Iris (US-amerikanische Band), US-amerikanische Synth-Pop-Band 
 Iris (rumänische Band), rumänische Hardrockband

Personen:
 Andreas Iris (auch: Regenbogen; 1540–1600), deutscher Philosoph und Hochschulrektor
 Donnie Iris (* 1943), US-amerikanischer Rockmusiker
 Iris, ein Künstlername von Laura Van den Bruel (* 1995), belgische Popsängerin

IRIS steht als Abkürzung für:
 Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome, eine überschießende Immunreaktion
 Incorporated Research Institutions for Seismology, US-amerikanisches seismologisches Forschungsinstitut
 Infra Red Imaging System, siehe IRIS-T, deutsche Luft-Luft-Rakete
 Integrated Relational Information System, netzbasiertes Wissensmanagement, siehe IRIS Wissensmanagement
 Integrated Risk Information System der Environmental Protection Agency
 Interface Region Imaging Spectrograph, ein Satellit zur Erkundung der Sonne
 International Railway Industry Standard, Regelwerk der Union der Europäischen Bahnindustrie (UNIFE), siehe IRIS (Bahnstandard)
 International Repair Information System, siehe IRIS-Reparaturcode

Siehe auch:
 Irisblende
 Iris-Erkennung
 Iris-Hypothese

Abkürzung